Elex steht für:
 ELEX, erster Teil einer deutschen Computer-Rollenspiel-Reihe von 2017
 elex – Zeitschrift für Freizeitelektronik, ehemalige Fachzeitschrift für Elektronik
 ELEX – Der Elektronische Lexikon-Roman, frühes Werk der Hypertext-Literatur
 ELEX-Gerät (elektronisch gesteuertes Lese- und Explorations-Gerät), Gerät zur Rehabilitation von Sehstörungen

Elex ist der Name folgender Unternehmen:
 Elex Media Komputindo, indonesischer Verlag 
 Elex N.V., der frühere Name des belgischen Mikroelektronikherstellers Melexis
 Elex AG, Schweizer Hersteller von Elektrofiltern